Дану:
 Дану — в ведийской мифологии воплощение первобытной воды.
 Дану — в кельтской (ирландской) мифологии богини созидания.
 Дану — село и коммуна в Глодянском районе Молдавии.
 Дану — бирманский народ.
 Дану — самоуправляемая зона народа дану в штате Шан (Мьянма).
 Дану, Иван Васильевич (род. 1959) — советский легкоатлет-стипльчезист.
 Дану, Мария (род. 1990) — греческая лыжница, участница Олимпийских игр в Ванкувере.
 Да ну — частица и междометие.